Albă ca Zăpada și Războinicul Vânător (denumire originală Snow White and the Huntsman) este un film fantastic american din 2012 creat ca o nouă adaptare a basmului Albă ca Zăpada care a fost publicat de Frații Grimm în 1812.

Distribuție
 Kristen Stewart - Snow White
 Raffey Cassidy - young Snow White
 Chris Hemsworth - Eric, the Huntsman
 Charlize Theron - Queen Ravenna, Snow White's evil stepmother
 Izzy Meikle-Small - young Ravenna
 Sam Claflin - William, son of Duke Hammond
 Xavier Atkins - young William
 Sam Spruell - Finn, Ravenna's brother and enforcer
 Elliot Reeve - young Finn
 Vincent Regan - Duke Hammond, William's father
 Lily Cole - Greta, a young girl who befriends Snow White
 Noah Huntley - King Magnus, Snow White's father
 Liberty Ross - Queen Eleanor, Snow White's mother
 Chris Obi - the voice of Mirror Man, the physical form of the Magic Mirror
 Rachael Stirling - Anna
 Hattie Gotobed - Lily
 Greg Hicks - Black Knight General
 Peter Ferdinando - Black Knight
 Anastasia Hille - Ravenna's Mother
 Annabelle Wallis - Sara, The Hunstsman's Wife

Pitici
 Ian McShane - Beith, șeful piticilor.
 Bob Hoskins - Muir, the blind elder Dwarf, who possesses the powers of premonition. This was Hoskins's final role before his retirement from acting (and his death) due to Parkinson's disease.
 Ray Winstone - Gort, an ill-tempered Dwarf.
 Nick Frost - Nion, Beith's right-hand man.
 Toby Jones - Coll, Duir's brother.
 Eddie Marsan - Duir, Coll's brother.
 Johnny Harris - Quert, Duir's son.
 Brian Gleeson - Gus, the youngest of the Dwarfs who develops a bond with Snow White and later sacrifices himself to save her.

Note

Legături externe
 
 
 
 
 
 

Filme fantastice din anii 2010
Filme din 2012
Filme regizate de Rupert Sanders
Filme fără sinopsis
Filme cu Albă ca zăpada
Debuturi regizorale